Mesapamea nictitans är en fjärilsart som beskrevs av Eugen Johann Christoph Esper 1788. Mesapamea nictitans ingår i släktet Mesapamea och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
nictitans